Das Damendoppel der US Open 2021 war ein Tenniswettbewerb in New York City. Vorjahressiegerinnen waren Laura Siegemund und Wera Swonarjowa. Das 2021 Damendoppel gewannen Samantha Stosur aus Australien und Zhang Shuai aus China.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2021